Seznami so spremno gradivo k znanstveni monografiji Dr. Darje Koter Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let : 1939–2019.

Rektorji Glasbene akademije in Akademije za glasbo (1939–1975)

Dekani Akademije za glasbo (1975–2020)

Redno zaposleni pedagogi in zunanji sodelavci 

Seznami pedagoških delavcev na Akademiji za glasbo niso ohranjeni v celoti. 
Pogodbeni sodelavci so bili posebna kategorija zaposlenih; šteli so jih med redne, čeprav so delali na pogodbo.

Za leto 1947/48 ni znano, kateri izmed zunanjih sodelavcev so poučevali na AG oziroma na SGŠ, niti, kateri so poučevali tako na srednji kot visoki stopnji. Predvidevamo, da so označeni z * poučevali zgolj na srednji stopnji, ker pri določenih predmetih še ni bilo visokošolskega študija. Prim. Arhiv AG, Učni načrt Akademije za glasbo v Ljubljani 1946.

Zaradi obsežnosti in razdrobljenosti arhivskih podatkov je v razpredelnici prisotnih nekaj netočnosti glede časovnih kategorij. V arhivskem materialu ni podatkov za leto 1949, 1950, 1951, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 in 1963.

Ostali podatki so razvrščeni v dve glavni obdobji; od leta 1965 do 1989 in od leta 1990 do 1999. Za določene zaposlene letnica začetka zaposlitve ni navedena – navedena je letnica začetnega 'obdobja', torej 1965 ali 1990. Podobno velja tudi za konec zaposlitve, je pa v tem primeru možno, da so nekateri zaposleni delali dlje kot do leta 1999.

Ostalo osebje 
Zaradi obsežnosti in razdrobljenosti arhivskih podatkov je v razpredelnici prisotnih nekaj netočnosti glede časovnih kategorij. V arhivskem materialu ni podatkov za leto 1949, 1950, 1951, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 in 1963.

Ostali podatki so razvrščeni v dve glavni obdobji; od leta 1965 do 1989 in od leta 1990 do 1999. Za določene zaposlene letnica začetka zaposlitve ni navedena – navedena je letnica začetnega 'obdobja', torej 1965 ali 1990. Podobno velja tudi za konec zaposlitve, je pa v tem primeru možno, da so nekateri zaposleni delali dlje kot do leta 1999.

Študenti 
Na spodnjem seznamu so razvrščeni vsi študenti, ki so diplomirali, magistrirali ali doktorirali na Akademiji za glasbo. 

V kategoriji 'Vrsta študija' sta razvrščena tudi 'višješolski študij I. stopnje' in 'visokošolski študij II. stopnje' – stopenjski študij je Akademija za glasbo uvedla leta 1963 in ga z izjemno kitare in tolkal ukinila 1992/93.

V študijskem letu 1944/45 zaradi vojnih razmer ni bilo diplomskih izpitov.

Nagrajeni pedagogi 
Nagrade Prešernovega sklada se podeljujejo od leta 1964, pred tem so bile poimenovane 'Prešernove nagrade', ker še ni bilo razlikovanja med nagradama.

Nagrajeni študenti 
O tem, kdaj so na Akademiji za glasbo začeli podeljevati študentske Prešernove nagrade, ni podatkov. Zagotovo že leta 1961, ko jo je prejel klarinetist Alojz Zupan. Dokumentacija je popolnejša od leta 1962.

Glej tudi 
 Akademija za glasbo v Ljubljani

Viri

Literatura 
Koter, Darja, 2020. Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let : 1939–2019. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete : Akademija za glasbo.

Zunanje povezave 

COBISS stran monografije

Akademija za glasbo v Ljubljani